Hwang Jin-sung (黄镇 晟, 5 mei 1984) is een Zuid-Koreaanse voetballer. Hij speelde voor Gangwon FC.

Club statistieken

Club 
 Pohang Steelers 
 K-League kampioen: 2007 
 Koreaanse FA Cup (1): 2008 
 K-League Cup (1): 2009 
 AFC Champions League (1): 2009 
 FORTIS Hong Kong Nieuwjaarsbeker (1): 2010 
 2012 K League Best XI

Externe link 
 Profiel bij ThePlayersAgent 

Zuid-Koreaans voetballer